Le nom de Ewart est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alfred James Ewart (1872-1937), botaniste britannique ;
 Florence Maude Ewart (1864-1949), violoniste, professeur de musique et compositrice britannique ;
 James Cossar Ewart (1851-1933), zoologiste écossais ;
 Jesse Ewart (1994-), coureur cycliste australien; 
 Sir Joseph Ewart (1831-1906), chirurgien britannique.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais